Ez a szócikk a Time Trax – Hajsza az időn át című sorozat epizódjait listázza.

Az izgalmas történet 2193-ban kezdődik. Az emberek ekkor már sokkal jobb adottságokkal rendelkeznek a maiaknál, az átlagéletkor 120 év. Néhányuk képes az "időlassításra": ha alkalmazzák a technikát, a dolgok "lassított felvétellé" válnak körülöttük. Közülük való Darien Lambert, a zsaru is. Néhány éve furcsa esettel került szembe: egy rutinnyomozás során letartóztatott néhány bunözőt, akik késôbb misztikus módon, nyomtalanul eltűntek. Darient azóta sem hagyja nyugodni az eset. Amikor kapitánnyá nevezik ki, egy szuper komputert kap, melynek neve és egyénisége is van. Selma képes hologramként testet ölteni is, de csupán akkor teheti, ha "kettesben van" gazdájával.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (1993)

Második évad (1994)

Jegyzetek

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái